Der brave Soldat Schwejk bzw. Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk steht für:

 Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk, Roman von Jaroslav Hašek (um 1921)
 Der brave Soldat Schwejk (1957), tschechoslowakischer Spielfilm von Karel Steklý 
 Der brave Soldat Schwejk (1960), deutscher Spielfilm von Axel von Ambesser
 Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk (Fernsehserie, 1972–1976)